El Príncipe Enrique de Nassau-Dillenburg (28 de agosto de 1641 en Dillenburg - 18 de abril de 1701 en el Castillo de Ludwigsbrunn) fue gobernante (i.e. Fürst) de Nassau-Dillenburg desde 1662 hasta su muerte.

Biografía 
Enrique era hijo del Príncipe Jorge Luis de Nassau-Dillenburg (1618-1656) y de su esposa, Ana Augusta (17 de diciembre de 1612 - 9 de junio de 1673), hija del Duque Enrique Julio de Brunswick-Wolfenbüttel. Estudió en la Academia de Herborn, que gozo de un auge durante su gobierno, y en Francia. Después de completar sus estudios, sirvió en el Ejército holandés, donde alcanzó el rango de comandante. Cuando su abuelo el Príncipe Luis Enrique de Nassau-Dillenburg murió en 1662, heredó el condado, ya que su padre ya había fallecido. Cuando su tío Adolfo murió sin un heredero varón en 1676, heredó Nassau-Schaumburg también.

Su reinado es considerado como competente pero poco espectacular. Intentó sin éxito reclamar la herencia de su suegro, Jorge III de Brieg. Tras su muerte, fue sucedido por su hijo mayor Guillermo II, y después de la muerte de Guillermo II sin hijos varones, por su hijo menor Cristián.

Matrimonio e hijos 
Contrajo matrimonio en 1663 con Dorotea Isabel, la hija del Duque Jorge III de Brieg. Tuvieron los siguientes hijos:

 Sofía Augusta (28 de abril de 1666 - 14 de enero de 1733), desposó el 20 de octubre de 1695 en el Castillo de Frederiksborg al Príncipe Guillermo Luis de Anhalt-Harzgerode (1643-1709).
 Jorge Luis (21 de junio de 1667 - 25 de julio de 1681)
 Albertina (8 de agosto de 1668 - 13 de agosto de 1719), monja en la Abadía de Herford
 Guillermo (28 de agosto de 1670 - 21 de septiembre de 1724), desposó el 13 de enero de 1699 en Harzgerode a Juana Dorotea de Holstein-Plön (24 de diciembre de 1676 - 29 de noviembre de 1727), hija del Duque Augusto de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön-Norburg.
 Carlos (4 de febrero de 1672 - 28 de abril de 1672)
 Adolfo (7 de marzo de 1673 - 1 de junio de 1690), caído en la batalla de Fleurus.
 Federica Amalia (28 de diciembre de 1674 - 28 de julio de 1724)
 Isabel Dorotea (25 de enero de 1676 - 25 de julio de 1676)
 Guillermina Enriqueta (6 de agosto de 1677 - 28 de agosto de 1727)
 Federico Enrique (10 de noviembre de 1678 - 24 de julio de 1681)
 Carlota Amalia (13 de junio de 1680 - 11 de octubre de 1738), desposó en abril de 1706 al Príncipe Guillermo Enrique de Nassau-Usingen (1684-1718).
 Luis Enrique (10 de octubre de 1681 - 13 de enero de 1710)
 Juan Jorge (28 de enero de 1683 - 10 de mayo de 1690)
 Isabel Dorotea (5 de junio de 1685 - 20 de enero de 1686)
 Cristián (11 de agosto de 1688 - 28 de agosto de 1739), desposó el 16 de abril de 1725 en el Castillo de Oranienstein a Isabel de Nassau-Dietz (1692-1757).
 Enrique (1689)

Ancestros

Referencias 
 

Príncipes de Nassau
Alemanes del siglo XVII
Casa de Nassau